Вадина има више значења:
 Округ Вадина (Минесота)
 Вадина (Ајова)
 Вадина (Минесота)